Кубок обладателей кубков КАФ 1994 — 20-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 35 африканских клубов. Победителем стал Заирский клуб «Мотема Пембе».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 27 ноября, ответный — 10 декабря 1994 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1994 на сайте RSSSF

Примечания 

1994
1994 год в футболе